Kinkel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Gottfried Kinkel
 Johanna Kinkel
 Klaus Kinkel

Efternamn